Een verkeersweg:
N247 (België)
N247 (Nederland), zie Provinciale weg 247
N247 (Zwitserland)